Анте Жанетич (; 18 ноября 1936, Блато, Югославия — 18 декабря 2014, Вуллонгонг, Австралия) — югославский и хорватский футболист, игравший на позиции полузащитника. Олимпийский чемпион 1960 года и вице-чемпион Европы 1960 года.

Биография

Клубная карьера 
Выступал на позиции правого полузащитника. Его первой командой стал «Дубровник», а большую часть карьеры Анте провёл в сплитском «Хайдуке». В его составе он провёл 250 игр и забил 41 гол.

В 1958 году рассорился с главным тренером своей команды Милованом Чиричем и руководством клуба, обвинив их в дискриминации игроков хорватского происхождения. Этот скандал вскоре вылился в серьёзную вражду между несколькими югославскими командами. Опасаясь преследований, покинул страну по политическим мотивам: продолжил играть в Бельгии за «Брюгге» и «Расинг Уайт». Завершил карьеру по болезни.

Карьера в сборной 
В 1956 году провёл одну игру за сборную СР Хорватии. С 1959 по 1960 годы сыграл 15 игр за сборную СФРЮ и забил два гола. В Риме на Олимпийских играх стал чемпионом, во Франции на чемпионате Европы 1960 года завоевал серебряную медаль.

Личная жизнь 
Анте окончил педагогическое училище и получил диплом учителя физкультуры. С 1967 года жил в Австралии.

Умер в декабре 2014 года в пригороде Вуллонгонга.

Примечания

Литература 
 Ante Žanetić. Zlato Rima i Srebro Pariza: športski memoari i trnovit put Ante Žanetića. 2006.

Ссылки 
 Статья о Жанетиче по случаю презентации его автобиографии
 
 
 Ante Zanetic: Ovo pisem za sve ljubitelje nogometa, a narocito za mladu hajdukovu torcidu

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы от Югославии
Олимпийские чемпионы по футболу
Игроки ФК ГОШК Дубровник
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Моленбек»